Суперкубок Англії з футболу 2017 — 95-й розіграш турніру. Матч відбувся 6 серпня 2017 року між чемпіоном Англії «Челсі» та володарем кубка «Арсеналом».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway.com 

2017
Англія
Серпень 2017
2017 в англійському спорті